TC, Tc eller tc kan avse:

 Tc – ett grundämne, se Teknetium
 Tc – förkortning av tryckcentrum
 Tc – kritisk temperatur när ett ämne blir supraledare 
 .tc – Turks- och Caicosöarnas toppdomän 
 TC – ISO 3166-1-alpha-2-koden för Turks- och Caicosöarna
 TC – IATA:koden för flygbolaget Air Tanzania 
 Theodore "T.C" Calvin – en figur i Magnum, P.I.
 Trusteeship Council (TC) – ett FN-organ, se FN:s förvaltarskapsråd
 Tc (lok) – ett svenskt lok
 Förkortning för den tecknade figuren Top Cat
 TC - Town Center - huvudbyggnad i många RTS-spel t.ex. Age Of Mythology, Age Of Empires o.s.v.